Імператор Сьоко́ (, сьоко тенно; 12 травня 1401 — 30 серпня 1428) — 101-й Імператор Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 5 жовтня 1412 — 30 серпня 1428.

Біографія

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії  // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії